

Codici 
 XO – codice vettore IATA di LTE International Airways
 XO – codice ISO 3166-2:UZ	della provincia di Khorezm (Uzbekistan)

Geografia 
 Xo – pianeta immaginario dell'universo di Guerre stellari

Letteratura 
 XO – Libro di Jeffery Deaver della saga di Kathryn Dance

Astronomia 
 XO – sigla di designazione stellare e planetaria, utilizzata per indicare i pianeti extrasolari (e le relative stelle) individuati attraverso il Telescopio XO (XO Telescope)

Informatica 
 XO-1 – precedentemente noto come $100 laptop

Musica 
 XO – album di Elliot Smith del 1998
 XØ – album dei Leathermouth del 2009
 XO – canzone dei Fall Out Boy, contenuta nell'album From Under The Cork Tree del 2005
 XO – singolo di Beyoncé del 2013
 XO – canzone di EDEN del 2016
 XO – etichetta discografica del cantante The Weeknd

Alcolici 
 XO (oppure X.O.) – Extra Old, termine utilizzato per identificare i distillati invecchiati oltre 6 anni

Altro 
 XO – abbreviazione di executive officer militare a bordo di navi da battaglia.